Badou est un nom propre africain qui peut faire référence à :

Prénom 
Badou est un prénom notamment porté par :
 Badou Jack (1963-), boxeur suédo-gambien ;
 Badou Zaki (1959-), footballeur marocain ;

Patronyme 

 Christian Badou, dit Badou 1er (1942-2019), joueur de badminton français.

Pseudonyme 

 Badou Ndiaye (1990-), footballeur sénégalais.

Toponyme 

 Badou (Togo), ville de la région des plateaux, chef-lieu de la préfecture de Wawa au Togo.

Titre 

 Babar - Les aventures de Badou, série télévisée d'animation franco-canadienne diffusée entre 2010 et 2015.
 Badou, Enfant Blanc d'Afrique Noire, spectacle de la Compagnie L'Eau Prit Feu sur la discrimination des albinos en Afrique sub-saharienne, créé en 2021.

Références 

Prénom africain
Patronyme africain